Зарецкие — дворянский род и название населённых пунктов в Белоруссии.

Дворянский род 
 Зарецкие — дворянский род.

Населённые пункты 
 Зарецкие — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Зарецкие — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Зарецкие — деревня в Поставском районе Витебской области.